Убрзање се може односити на следеће појмове:
 Убрзање, меру промене брзине у јединици времена.
 Убрзање земљине теже, физичка константа која описује убрзање изазвано привлачном силом којом Земља делује на било које тело на нултој надморској висини.
 Угаоно убрзање, 
 Хардверско убрзање, коришћење особености неког специфичног хардвера да би се неки задаци рачунара завршили брже него да су помоћу софтвера обављани само помоћу општих функционалности централног процесора.
 Убрзање (ваздухопловна физиологија), јединица убрзања коју најчешће користе лекари ваздухопловне медицине и означава се са G.